Kalmah (eller Kalma) är dödens och förruttnelsens gudinna inom finsk mytologi. Det finska ordet kalmisto för begravningsplats kommer från Kalmah. Hon lever i Tuonela och hennes föräldrar är Tuoni och Tuonetar, och en av hennes systrar är Loviatar.

Enligt en familjelegend så överlevde en förfader till den estnisk-finländske militären och läkaren Hans Kalm (1889–1981) digerdöden genom att gömma sig på en avlägsen ös begravningsplats och på grund av detta bytte namn till Kalm.

Referenser

Noter

Gudar i finsk mytologi
Dödsgudar